Il singolare del Movistar Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gastón Gaudio ha battuto in finale  Fernando González 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Gastón Gaudio (campione)
  Fernando González (finale)
  Filippo Volandri (semifinali)
  David Ferrer (semifinali)

 Mariano Zabaleta (quarti) 
 José Acasuso (quarti) 
 Agustín Calleri (quarti) 
 Potito Starace (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Movistar Open 2005
ATP Tour 2005